Travaljini ima više značenja:
 Travaljini (Kampobaso)
 Travaljini (Kjeti)